Federico Luis de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck (Beck, 6 de abril de 1653 - Königsberg, 7 de marzo de 1728) fue un príncipe de una rama menor de la casa danesa de Oldemburgo, descendiente de Cristián III de Dinamarca.

Biografía 

Federico Luis nació en Beck, Principado de Minden, Brandeburgo-Prusia. Era hijo del duque Augusto Felipe de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck (1612-1675) y de la condesa María Sibila de Nassau-Saarbrücken (1628-1699). Era solamente un duque titular, pues los dominios de Beck habían pasado a propiedad de Federico Guillermo I, hijo de su hermano mayor, el duque Augusto, en 1689. Sin embargo, el duque Federico Guillermo I fue muerto en la batalla de Francavilla en Sicilia en 1719 dejando una viuda, María Antonia Isnardi di Castello, condesa de Sanfré (1692-1762), y dos hijas menores. María Antonia compartió la administración de Beck con su suegra, la duquesa Eduviges Luisa de Lippe-Buckeburg-Schaumburg (nacida condesa de Lippe-Buckeburg-Schaumburg).

En 1671 Federico Luis recibió el rango de corneta en el regimiento von Eller en el ejército de Brandeburgo-Prusia. En 1675 participó en la batalla de Fehrbellin como Rittmeister. Al año siguiente ya era coronel en los dragones de Holstein. Fue nombrado teniente general y gobernador de Wesel en 1690. Tres años más tarde fue elegido comandante general del ducado de Prusia.

El 17 de enero de 1701 Federico Luis recibió la Orden del Águila Negra del nuevo rey Federico I de Prusia y poco después fue nombrado Statthalter de Prusia Oriental y gobernador de Königsberg. Durante la Guerra de Sucesión Española, participó en la batalla de Oudenarde (1708), en la batalla de Malplaquet (1709) y en los asedios de Lille, Mons, y Tournai. Fue ascendido a mariscal de campo en 1713. El duque también aseguró la neutralidad de Prusia Oriental durante la mayor parte de la Guerra del Norte. Murió en Königsberg y fue enterrado junto a su esposa en la catedral de Königsberg.

Matrimonio 

El 1 de enero de 1685 en Augustenburgo contrajo matrimonio con Luisa Carlota de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (1658-1740), hija de Ernesto Gunter de Augustenburgo y su prima y esposa Augusta de Glucksburg. La pareja tuvo 11 hijos:
 Dorotea (1685-1761), esposa del margrave Jorge II Federico de Brandeburgo-Bayreuth (1688-1735), se divorciaron.
 Federico Guillermo II (1687-1749), sucesor de su padre, casado con la condesa Luisa Dabrowa (hija de de Vladislav von Loos). Viudo contrae segundas nupcias con Úrsula de Dohna-Schlodien (1700-1761).
 Federico (1688-1688)
 Sofía (1689-1693)
 Carlos Luis (1690-1774), esposo de Ana de Sajonia, condesa Orzelska (1707-1769), (hija natural del elector Augusto II de Polonia).
 Amelia (1691-1693)
 Felipe (1693-1729)
 Luisa (1694-1773), casada en 1737 con Alberto von Seeguth (†1768)
 Pedro Augusto (1697-1775)
 Sofía (1698-1768), casada en 1736 con Alberto de Donha-Schlodien (†1752)
 Carlota (1700-1785), abadesa de Quedlinburg.

Sucesión 

Federico Luis fue sucedido como duque por su hijo mayor Federico Guillermo II (1687-1749) (cuyo único hijo Federico Guillermo III murió en 1757 en la batalla de Praga), finalmente sus hijos menores, Carlos Luis (1690-1774) y Pedro Augusto (1697-1775) ostentaron también el título.

En 1732 Federico Guillermo II compró Beck a María Antonia, y con ello logró reunir el título ducal y las tierras. Pero estas últimas permanecieron en la familia sólo hasta 1745 cuando fueron vendidas de nuevo.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 

 Th. Hirsch (1878), "Friedrich Ludwig, Herzog von Schleswig-Holstein-Beck", Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) (en alemán), 8, Leipzig: Duncker & Humblot, p. 284

Enlaces externos 

Duques de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck del siglo XVIII
Nobles de Dinamarca del siglo XVII
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de la Orden del Elefante
Fallecidos en Königsberg